Robert S. steht für Personenkürzel in Kriminalfällen:
Robert Steinhäuser, siehe: Amoklauf von Erfurt (2002)
 Robert Syrokowski, siehe: Polizistenprozess um Robert S. (2002)